Либорио Висенте Санчес Ледесма (; 9 октября 1989, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, вратарь.

Клубная карьера 
Санчес — воспитанник клуба «Гвадалахара» из своего родного города. 25 апреля 2010 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере. Летом того же года Либорио на правах аренды перешёл в «Веракрус». 18 июля в матче против Лобос БУАП он дебютировал в Ассенсо MX. Отыграв сезон Санчес вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал «Керетаро». 24 июля в поединке против столичной «Америки» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды Либорио вернулся в «Гвадалахару», но не смог завоевать место в основе.

В начале 2013 года трансфер Санчеса выкупил «Керетаро», но Либорио довольствовался лишь ролью дублёра. В начале 2014 года он на правах аренды присоединился к «Дельфинес». 20 апреля в матче против «Некаксы» Санчес дебютировал за новую команду.

Летом 2014 года на правах аренды Либорио перешёл в «Толуку». 31 августа в матче против своего бывшего клуба «Веракрус» он дебютировал за новую команду. За два сезона Сначес сыграл всего три матча в чемпионате, получая игровую практику только в Кубке Мексики. В 2016 году Либорио присоединился к «Чьяпас». В поединке против своего родного клуба «Гвадалахара» он дебютировал за «ягуаров».

Международная карьера 
В 2011 году Санчес в составе сборной Мексики принял участие в Кубке Америки в Аргентине. На турнире он был запасным вратарём и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Дельфинес»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»
Игроки ФК «Альянса Петролера»